Zatoka Pohaj (chin. Bohai) – zatoka Morza Żółtego u wybrzeży Chin
 Cieśnina Pohaj (chin. Bohai haixia) – cieśnina w Chinach
 Balhae – państwo historyczne na obszarze dzis. Mandżurii i Korei Północnej, znane również pod chińską nazwą Bohai